Giorgio di Sassonia (1471-1539) − duca di Sassonia dal 1500 alla morte
 Giorgio di Sassonia (1832-1904) – re di Sassonia della casata di Wettin
 Giorgio di Sassonia (1893-1943) – principe ereditario di Sassonia dal 1904 al 1918 e poi sacerdote gesuita